Aelle of Ælle is de naam van diverse Angelsaksische vorsten:
 Ælle van Sussex, eerste koning van Sussex (477-514)
 Ælle van Deira, koning van Deira (560-588)
 Ælle van Northumbria, koning van Northumbria (862-867)